Журавы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Журавы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Журавы — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Журавы — деревня в Оленинском районе Тверской области.